El término Arapey, puede referirse a:
 Guaviyú de Arapey, localidad uruguaya del departamento de Salto.
 Río Arapey Chico, curso de agua uruguayo, afluente del río Arapey Grande.
 Río Arapey Grande, curso de agua uruguayo, afluente del río Uruguay.
 Termas del Arapey, complejo termal uruguayo, en el departamento de Salto.
 Sarandí del Arapey, localidad uruguaya del departamento de Salto.